Файзу́лин — фамилия. Известные носители:

 Файзулин, Виктор Игоревич (род. 1986) — российский футболист.
 Файзулин, Владимир Файзулович (род. 1952) — советский и российский футболист и тренер.
 Файзулин, Ханиф Шакирович (1921—1943) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Файзуллин